Граль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Граль, Йенс (род. 1988) — немецкий футболист, вратарь клуба «Штутгарт».
 Граль, Фёдор Христофорович (1770—1835) — известный пермский врач-филантроп.
 См. также 
 Граль-Мюриц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Грааль